Віталій Георгійович Пушкуца ( 13 липня 1974, Рені, Одеська область, УРСР) — український футболіст та тренер, нападник. 

Виступав за «Металіст», «ЦСКА-Борисфен» (Київ), Металург (Маріуполь) та ряд інших клубів.

Працював помічником головного тренера в харківському «Арсеналі» та «Буковині».

Статистика виступів

Примітки

Джерела 
 
 
 
 Профіль гравця  на сайті metalist-kh-stat.net.ua
 Профіль гравця на сайті news.sportbox.ru
 Профіль гравця  на сайті futbol365.ru
 Профіль гравця на сайті ukr-football.org.ua

Уродженці Рені
Радянські футболісти
Українські футболісти
Футболісти «Олімпіка» (Харків)
Футболісти «Металіста» (Харків)
Футболісти «Авангарда» (Мерефа)
Футболісти ЦСКА (Київ)
Футболісти «Борисфена»
Футболісти «ЦСКА-Борисфена»
Футболісти «Динамо-2» (Київ)
Футболісти «Маріуполя»
Футболісти «Чорноморця» (Новоросійськ)
Футболісти «Арсенала» (Харків)
Футболісти «Ворскли»
Українські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Росії
Українські футбольні тренери